Guth ist der Familienname folgender Personen:

 Alan Guth (* 1947), US-amerikanischer Physiker
 August Guth (1884–1945), deutscher Richter
 Claus Guth (* 1964), deutscher Theaterregisseur
 Dana Guth (* 1970), deutsche Politikerin (AfD, LKR)
 Dietmar Guth (* 1959), deutscher Hörspielautor und Schriftsteller
 Eduard Guth (1810–1865), deutscher Philologe
 Ekkehart Guth (* 1938), deutscher Historiker

 Eugene Guth (1905–1990), ungarisch-US-amerikanischer Physiker
 Fridolin Guth (* 1908), österreichisch-deutscher Polizist
 Hella Guth (1908–1992), österreichische Malerin und Grafikerin
 Helmut Guth (1960–2009), deutscher Lebensmittelchemiker
 Hermann Guth, deutscher Architekt, Architekturhistoriker und Baumeister
 Jean Baptiste Guth (1855–1922), französischer Illustrator und Karikaturist
 Jens Guth (* 1966), deutscher Politiker (SPD)
 Jiří Guth (1861–1943), böhmischer Pädagoge, Literat und Sportfunktionär
 Johann Jakob Guth von Sulz (1543–1616), deutscher Hofbeamter
 Klaus Guth (* 1940), deutscher Schauspieler
 Larry Guth (* 1976), US-amerikanischer Mathematiker
 Lisa Guth (* 1984), deutsche Schauspielerin
 Mara Guth (* 2003), deutsche Tennisspielerin
 Max Guth (1859–1925), deutscher Architekt und preußischer Baubeamter
 Paul Guth (1910–1997), französischer Schriftsteller
 Rainer Guth (* 1970), deutscher Politiker (CDU)
 Rodrigo Guth (* 2000), brasilianischer Fußballspieler
 Stephan Guth (* 1958), deutscher Orientalist

 Wilfried Guth (1919–2009), deutscher Bankmanager

Guth steht für:

 (3419) Guth, Asteroid

Siehe auch:
 Guth von Sulz, schwäbisches Adelsgeschlecht
 Gut